A palavra RUF pode se referir a:
 Ranking Universitário da Folha de S.Paulo - ranking criado pelo jornal Folha de S. Paulo
Ruf Automobile - Fabricante alemã de carros
Frente Revolucionária Unida - Movimento de guerrilha criado em 1991 na Serra Leoa por Foday Sankoh, Abu Kanu e Rashid Mansaray,

Desambiguação